

Geografia
 Pezzo – frazione del comune di Ponte di Legno in Valle Camonica, provincia di Brescia,
 Pezzo – quartiere del comune di Villa San Giovanni, provincia di Reggio Calabria
 Punta Pezzo (anticamente Capo Cenide) – punto della Calabria più prossimo alla Sicilia

Altro

 Pezzo - albero

Pagine correlate
 Del Pezzo
 Pezza
 Pezzi

Altri progetti